Deze pagina geeft een overzicht van de Andalucía-Caja Granada-wielerploeg in 2011.

Algemeen
 Sponsors: Andalusië, Caja Grenada (bank)
 Algemeen manager: Antonio Cabello
 Ploegleiders: Antonio Cabello, Nestor Devecchi en Francisco José Martínez
 Fietsmerk: Spiuk

Renners

Belangrijke overwinningen

Wielerploeg in 2011
2011